Михаи́л Влади́мирович Дми́триев (род. 7 ноября 1958, Москва) — советский и российский историк-славист, доктор исторических наук (2001). Профессор кафедры истории южных и западных славян (ИЮЗС) исторического факультета МГУ (2003). Директор Центра украинистики и белорусистики кафедры ИЮЗС ИФ МГУ (с 1991 ?). Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН (по совместительству). Recurrent visiting professor, Центрально-Европейский университет, Будапешт (с 2003 года). Ведущий научный сотрудник Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ (с 2012 года, по совместительству).

Приглашённый профессор в университетах Вены (1992), Альберты (Эдмонтон, Канада) (1993—2000), Париж-1 Пантеон-Сорбонна (1994—1999), Монпелье III (2004), Центрально-Европейского (Будапешт) (2002—2012).

Биография 
В 1976—1981 годах — студент исторического факультета МГУ (специализация по кафедре истории южных и западных славян). С 1981 года — аспирант МГУ; научные руководители: И. В. Созин, И. А. Воронков, А. И. Клибанов.

Кандидат исторических наук (1984, диссертация Реформационные движения в восточно-славянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI — первой половине XVII вв.). С 1984 года преподаёт на кафедре истории южных и западных славян МГУ.

В 2001 году защитил докторскую диссертацию «Киевская митрополия во второй половине XVI в. и генезис Брестской церковной унии 1595—1596 гг.».

Научные интересы 
История православия, протестантизма, католицизма в Восточной Европе в XV—XVII вв.; сравнительная история европейских религиозных и религиозно-культурных традиций в Средние века и Новое время; история религиозной терпимости и нетерпимости, генезис и эволюция национального самосознания в православных и западнохристианских странах Европы

Центр украинистики и белорусистики 
По инициативе М. В. Дмитриева был создан Центр украинистики и белорусистики (ЦУБ) МГУ. ЦУБ был создан весной 1991 года как подразделение ассоциации «Гуманитарное знание» постановлением Ученого Совета Исторического факультета МГУ от 22 февраля 1991 г. и приказом президента ассоциации «Гуманитарное знание» проф.  от 6 мая 1991 г. Центром руководит д.и.н., профессор М. В. Дмитриев.

ЦУБ реализует ряд научно-исследовательских проектов. Часть материалов коллективного спецкурса по истории Украины была опубликована отдельным изданием. В 1995 г. на средства фонда Петра Яцыка (Канада) и Института «Открытое общество» был издан первый том «Исследований по истории Украины и Белоруссии».

Начиная с 1993 года Центр украинистики и белорусистики МГУ участвует в международной исследовательской программе «Влияние православия и западного христианства на общества. Сравнительный подход». Основной её целью является выяснить конфессионально культурные особенности византийско-православных и западно-христианских традиций и степень их воздействия на развитие украинско-белорусского, польско-литовского и русского обществ в средневековье и новое время. В 1996 году были опубликованы материалы российско-французского коллоквиума, посвященного сравнительному изучению социальной роли православного и католического монашества в Средние века.

Основные работы 
Автор около 200 научных публикаций (более 100 статей), в том числе 4 книг.

Монографии 
 Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом. Генезис Брестской церковной унии 1595—1596 гг. М.: Изд-во МГУ, 2003.
 Dmitriev M. Dissidents russes. II. Matvej Baskin. Le starec Artemij. Baden-Baden: V. Koerner-Verlag, 1999 (=Bibliotheca dissidentium. Répértoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. Vol. XX. Ed. par A. Séguenny)
 Dmitriev M. Dissidents russes. I. Feodosij Kosoj. Baden-Baden: V. Koerner-Verlag, 1998 (=Bibliotheca dissidentium. Répértoire des non-conformistes religieux des seizième et dix-septième siècles. Vol. XIX. Ed. par A. Séguenny)
 Дмитриев М. В. Православие и Реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI века. М.: Изд-во МГУ, 1990.

Под редакцией 
 Православие Украины и Московской Руси в XV—XVII веках: общее и различное / под ред. М. В. Дмитриева. М.: «Индрик», 2012.
 Евреи и христиане в обществах православных стран Восточной Европы / под ред. М. В. Дмитриева. М.: Индрик, 2011
 Религиозные и этнические традиции в формировании национальных идентичностей в Европе. Средние века — Новое время / под ред. М. В. Дмитриева; Religion et ethnicité dans la formation des identités nationales en Europe. Moyen Age — Epoque moderne. Sous la dir. de Mikhail V. Dmitriev М.: Индрик, 2008.
 Les Chrétiens et les Juifs dans les sociétés de rites grec et latin. Approche comparative. Actes du colloque organisé les 14-15 juin 1999 à la Maison des Sciences de l’Homme (Paris).Textes réunis par M. Dmitriev, D. Tollet et E. Teiro. Paris: Honoré Champion Éditeur, 2003.
 Être catholique, être orthodoxe, être protestant. Confessions et identités culturelles en Europe médiévale et moderne. Études réunies et publiées par Marek Derwich et Mikhaïl V. Dmitriev. Wroclaw: LARHCOR, 2003.
 Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à l’époque moderne. Approche comparative. Sous la dir. de M. Derwich et M. Dmitriev. Wroclaw: LARHCOR, 1999
 Moines et monastères dans les sociétés de rite grec et latin. Études publiées par J.-L. Lemaitre, M. Dmitriev et P. Gonneau. Genève, 1996.
 Исследования по истории Украины и Белоруссии. Вып. 1. М., 1995.
 Oчерки по истории Украины. М., 1993

Примечания 

Историки России
Преподаватели кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ
Сотрудники Института славяноведения РАН
Преподаватели ВШЭ